В данном списке представлены фильмы американского актёра, сценариста, кинорежиссёра и кинопродюсера Брончо Билли Андерсона (1880—1971).

1903, 1904, 1905, 1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916 - 1923 
<div style="width:50%; float:left">

Фильмографии актёров
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США